Jakob est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
Alfons Maria Jakob (1884-1931), neurologue allemand

Liane Jakob-Rost (née en 1928), assyriologue allemande
 (1759-1827), philosophe et économiste allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand

en:Jacob (surname)